Octocon steht für:

 Octocon (Irland), irische nationale Science-Fiction-Convention
 Octocon (Kalifornien), kalifornische Science-Fiction-Convention, fand 1977 bis 1982 statt